Groppenbruch ist der Name

 der ehemaligen Gemeinde Groppenbruch, heute ein Ortsteil von Dortmund 
 des Naturschutzgebietes Groppenbruch